La forja de un rebelde (novel·la), novel·la històrica autobiogràfica escrita en tres parts entre 1941 i 1946 per Arturo Barea
 La forja de un rebelde (sèrie de televisió), sèrie de televisió basada en la novel·la homònima produïda per TVE el 1990